Чемпионат России по баскетболу 1994/1995 4 сезон чемпионата России по баскетболу РФБ и первый под новым названием Суперлига. Победителем чемпионата стал ЦСКА.

Участники Высшей лиги

Суперлига

Дивизионы Высшей лиги

Регулярный чемпионат

Суперлига 
Двух круговой турнир по одной игре дома и на выезде. Сроки проведения 17 сентября 1994 года по 20 марта 1995 года.

Турнир шести (Суперлига) 
Круговой турнир. Команды, занявшие в турнире «Суперлиги» с 5 по 6 места и команды, занявшие в дивизионе высшей лиги с 1 по 4 место.
 Турнир проходил в г. Казань. Сроки проведения 18 марта по 23 марта 1995 года.

Плей-офф Суперлиги

Плей-офф

Матч за 3-е место

Утешительный финал (5-8 место)

Финал

Итоговое положение

Суперлига

Высшая лига (дивизионы)

Ссылки 
 1-й ЧЕМПИОНАТ СУПЕРЛИГИ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД

Чемпионат России по баскетболу
1994 год в баскетболе
1995 год в баскетболе
Чемпионаты России в 1994 году
Чемпионаты России в 1995 году